Osoby o tym nazwisku:
 Antoni Jeziorański – polski generał
 Jan Jeziorański – polski urzędnik i polityk
 Jan Nowak-Jeziorański – polski polityk, politolog, działacz społeczny, dziennikarz, wojskowy